Chauncy ist der Familienname folgender Personen:

 Nan Chauncy (1900–1970), britisch-australische Kinderbuchautorin

Siehe auch:
 Joseph of Chauncy (vor 1213–nach 1283), englischer Ordensritter